Erigone ist der Name 

 der Tochter des Ikarios in der griechischen Mythologie, siehe Erigone (Tochter des Ikarios)
 der Tochter des Aigisthos und der Klytämnestra in der griechischen Tragödie, siehe Erigone (Tochter des Aigisthos)
 einer verlorenen Tragödie von Sophokles, deren Gegenstand entweder die Tochter des Ikarios oder die Tochter des Aigisthos war
 eines in Fragmenten überlieferten Gedichts von Eratosthenes von Kyrene über die Sage von Ikarios und Erigone
 eines Asteroiden, siehe (163) Erigone
 einer Gattung in der Familie der Baldachinspinnen, siehe Erigone (Gattung)